La Maison de l'épouvante (The House of Fear), film américain de Joe May sorti en 1939 ;
 La Maison de l'épouvante (The Haunted House of Horror), film britannique de Michael Armstrong sorti en 1969.